«Миха́йло Ломоно́сов» — художественный фильм 1955 года о великом русском учёном Михаиле Ломоносове.

Сюжет 
1741 год. Тридцатилетний Михайло Ломоносов возвращается на родину после нескольких лет учёбы в Германии. Начинается многолетняя борьба за развитие русской науки, за создание научных центров в Санкт-Петербурге и Москве и, прежде всего, за открытие Московского университета.

В ролях 
 Борис Ливанов — Михаил Ломоносов
 Аста Виханди — Елизавета, жена Ломоносова
 Константин Адашевский — Леонард Эйлер
 Анатолий Алексеев — работник Прокопа Андреевича
 Тамара Алёшина — императрица Елизавета Петровна
 Владимир Белокуров — Прокоп Андреевич, заводчик
 Владимир Калмыков — граф Алексей Разумовский
 Алексей Консовский — Григорий Николаевич Теплов
 Янис Осис — Герхард Фридрих Миллер
 Сергей Плотников — архиепископ
 Альфред Ребане — Иван Данилович Шумахер
 Владимир Сошальский — граф Иван Иванович Шувалов
 Юрий Толубеев — сенатор Пётр Иванович Шувалов
 Герман Хованов — Степан Петрович Крашенинников
 Антс Эскола — Георг Вильгельм Рихман
 Алексей Баталов — рыжий мужик
 Марина Кузнецова — Степанида Ивановна
 Олев Тинн — Трускот

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Леонид Рахманов
 Режиссёр: Александр Иванов
 Операторы: Моисей Магид, Лев Сокольский
 Художник: Николай Суворов
 Художник по костюмам: Л. Шильдкнехт
 Композитор: Венедикт Пушков
 Текст песни: Александр Прокофьев
 Звукооператор: Евгений Нестеров

Критика 
Современная фильму критика с сожалением писала, что в фильме отражаются типичные недостатки многих биографических фильмов:
… калейдоскопичность событий, слабость психологической разработки главных действующих лиц, ошибочность режиссерских решений важнейших эпизодов. Да и сам образ Ломоносова нельзя считать удачным. В нем нет простоты, которая присуща человеку, вышедшему из народа. 

Киновед Пётр Багров пишет, что фильм «Михайло Ломоносов» был снят «по всем канонам сталинских биографических лент», но съёмки затянулись, и лента, вышедшая на экраны в оттепельном 1955 году, уже к этому моменту морально устарела.

Примечания

Литература 
 Виноградова Н. Фильм о великом русском ученом // Ленинградская правда, 7 мая 1955
 Раздольский В. «Михайло Ломоносов» (Худож. фильм) // Учительская газета, 7 мая 1955

Фильмы СССР 1955 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы о 1740-х годах
Фильмы о Михаиле Ломоносове
Фильмы Александра Иванова